Winwick (Cambridgeshire)
 Winwick (Cheshire)
 Winwick (Northamptonshire)